Валентин Сергеевич Варецкий (род. 16 февраля 1956, село Андреево-Ивановка, Одесская область) — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр.

Заслуженный артист Российской Федерации (2001).

Биография 
Валентин Варецкий родился 16 февраля 1956 в селе Андреево-Ивановка, Николаевского района, Одесской области. В 1975—1979 годах учился на актёрско-режиссёрском факультете Киевского театрального института и закончил его с отличием. В 1990 году окончил с отличием режиссёрское отделение ГИТИСа.

В 1989—1993 годах был главным режиссёром Белгородского академического театра.

С 1996 по 2002 — главный режиссёр Московского областного театра драмы и комедии г. Ногинск http://motdik.ru

В 2002—2004 гг. режиссёр русской версии мюзикла «Чикаго» (продюсеры: А.Пугачёва, Ф.Киркоров).

С 2004—2013 — главный режиссёр Московского областного театра им. Островского.

Творчество

Постановки в театре 
 «Ханума» А. А. Цагарели (Белгородский государственный академический драматический театр имени М.С. Щепкина)
 «За двумя зайцами» М. П. Старицкого (Белгородский государственный академический драматический театр имени М. С. Щепкина)
  — «Семья Тотов» И. Эркеня (Московский областной драматический театр им. Островского)
  — «Мещанин во дворянстве» Ж.-Б. Мольера (Белорусский республиканский театр юного зрителя, Минск)
  — «Женитьба» Н. В. Гоголя (Белгородский государственный академический драматический театр имени М. С. Щепкина)
2014 - "Поминальная молитва" Г.Горин (Государственный русский драматический театр Республики Мордовия)

Роли в кино 
  — Не дать оступится
  — Легенда о бессмертии
  — Небо в алмазах
  — Гражданин начальник — Фердолевский
  — Бригада — Михалыч, прораб
 2002 — Даже не думай! — Егор
 2002 — Олигарх — член Совета Безопасности
 2002 — Раскалённая суббота - гость на свадьбе
  — Штрафбат — немецкий генерал, командующий группы армий
 2004 — Красная капелла — Берг
 2004 — Личный номер — Генерал прокуратуры
  — Бухта Филиппа — Грузнов
 2005 — Голова классика — «Высокое начальство»
  — Тёмный инстинкт — Коротыш
  — Гражданин начальник 3 — полковник Паршин Григорий
 2007 — Я сыщик — Косаренко
 2007 — Смерть шпионам! — Георгий Николаевич Лифанов, генерал-полковник
  — Батюшка — майор Миронов
 2008 — Любовные причуды
  — Суд — Вячеслав Германович Громов
 2009 — Папины дочки — Виктор Анатольевич Мавзолеевский, директор сети кинотеатров
 2009 — «L’affaire Farewell» / «Прощальное дело» (Франция) — Анатолий
  — МУР. Третий фронт — ювелир
 2011 — Поцелуй сквозь стену — сотрудник редакции
 2011 — Пятницкий — Павел Иванович Прошин
 2011 — Утомлённые солнцем 2: Цитадель
 2011 —  — Хозяйка моей судьбы — Главреж
 2011 — Жажда — генерал Петров
 2011 — Каменская-6 — майор, замначальника РОВД
 2011 — Лесник — Фома
  — Август. Восьмого — начальник Генштаба
 2012 — Без следа — Николай Тихонов
 2012 — Братаны-3 — Олег Витальевич Добрынин
 2012 — Метро — сотрудник метрополитена
 2012 — Проснёмся вместе? — Семён Михайлович Иванников
 2012 — Склифосовский — Александр Сминальников
 2012 — Смерть шпионам. Скрытый враг — Георгий Николаевич Лифанов, комиссар госбезопасности 2-го ранга
  — Время дочерей — прокурор
 2013 — Поговори со мною о любви — Дундуков, отец Зинаиды
 2013 — Пенелопа — Николай Степанович
  —  — Последний мент — Семякин
  — Можете звать меня папой — Юрий Петрович
 2016 — Шелест — Станислав Николаевич Ольховский
  — Проект «Анна Николаевна» — эксперт в студии ток-шоу

Награды 
 1974 — Грамота ЦК ВЛКСМ "За мужество и стойкость, выявленные во время военных событий на острове Кипр"
 2005 — Лауреат междунународного фестиваля "Славянские театральные встречи"

Примечания

Ссылки 
 Мы к вам заехали на час…

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Белгородский драматический театр имени М. С. Щепкина